Bavendamm ist der Familienname folgender Personen:

 Dirk Bavendamm (* 1938), deutscher Historiker und Publizist
 Gundula Bavendamm (* 1965), deutsche Historikerin und Kulturmanagerin
 Hans Bavendamm (1896–1974), deutscher Staatsbeamter und Landwirtschaftsfunktionär
 Werner Bavendamm (1898–1981), deutscher Botaniker und Pilzkundler

Bavendamm steht für:
 Bavendamm-Reaktion, Untersuchungsmethode (nach Werner Bavendamm)